Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1972-1973
 Eerste klasse 1972-73 (basketbal België)
 Eerste klasse 1972-73 (voetbal België)